10e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 10e Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 10e Legerkorps (Unie) - Amerikaanse legereenheid tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 10e Legerkorps (Pakistan) - Pakistaanse legereenheid
 10e Legerkorps (SS) - Duitse legereenheid binnen nazi-Duitsland
 10e Legerkorps (Wehrmacht)

Zie ook
 10e Leger (doorverwijspagina)